Ли́марь (Ри́марь) — українське прізвище, утворене від назви професії «лимар» (виробництво з вичиненої шкіри-сириці дрібних шкіряних речей — кінської збруї, ременів, гаманців, рукавичок тощо).

Носії 
 Лимарь Олександр Миколайович (1956—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лимарь Сергій Вікторович (1989—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Лимар 
 Лимар Ірина Володимирівна ( 1974) — українська шахістка, гросмейстерка (2000) серед жінок.
 Лимар Людмила Дмитрівна ( 1947) — радянська і українська театральна актриса. Заслужена артистка Української РСР (1982), художня керівниця і засновниця Київського театру «Срібний острів».
 Лимар Наталія Олексіївна ( 1958) — українська політична діячка.

Див. також 
 Лимар (прізвище)
 Лимаренко
 Лимарєв
 Римаренко
 Римарук